Moore (rivier in Duitsland), een rivier in Duitsland
 Moore (rivier in West-Australië), een rivier in Australië